Rio Open 2015, właśc. Rio Open presented by Claro 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2015 z cyklu Rio Open rozgrywany w dniach 16–22 lutego 2015 roku w Rio de Janeiro na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 414 550 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Brazylii